Островляны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Островляны — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Островляны — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Островляны — деревня в Мядельском районе Минской области.